Barillas puede referirse a:

 Barillas, localidad Navarra.
 Santa Cruz Barillas, localidad de Guatemala.
 Manuel Lisandro Barillas Bercián, militar y político guatemalteco; presidente de Guatemala de 1885 a 1892.